Juan de Solís puede referirse a:

 Juan de Solís (fallecido en 1654), pintor español;
 Juan de Solís (Jaén, c. 1580-1621), escultor español;
 Juan Díaz de Solís (h.1470-1516), navegante español o portugués.